Schnier ist der Familienname folgender Personen:
 Benny Schnier (* 1957), deutscher Sänger, Schauspieler und Moderator
 Detlef Schnier (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Marc Schnier (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Rolf Schnier (* 1960), deutscher und für Belgien startender Skatweltmeister 
 Sarah Schnier (* 1967), deutsche Drehbuchautorin